Kamalganj kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Kamalganj (underdistrikt),

Indien 

 Kamalganj (ort), Uttar Pradesh, Farrukhābād, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar